Miejscowości w USA:
 Lone Grove – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Carter
Gminy w USA:
 Lone Grove (ang. Lone Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette